Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 167e régiment d'infanterie
 

 167e régiment d'artillerie
 167e régiment d'infanterie